Улица Клочко́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Клочкова — улица в Москве.
 Улица Клочкова — улица в Саратове.

Украина 
 Улица Клочкова — улица в Донецке.

Казахстан 
 Улица Клочкова — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Клочков переулок
 Клочковская улица (значения)